Переве́рзин — русская фамилия.

Некоторые носители 
 Переверзин, Александр Валерьевич (род. 1974) — русский поэт, редактор и издатель.
 Переверзин, Владимир Иванович (род. 1966) — экономист, более семи лет провёл в заключении по делу Юкоса, один из 39 человек, внесённых оппозицией в список лиц, которые по их мнению являлись политзаключёнными. Автор книги «Заложник. История менеджера Юкоса».
 Переверзин, Иван Иванович (род. 1953) — поэт, общественный деятель.

См. также 
 Переверзев